Бахау:

  — город в Малайзии;
  — австронезийский народ в Индонезии;
 Бахау — язык одноимённого народа.